Per Opera di Berlino si può intendere:
 la Staatsoper Unter den Linden
 la Deutsche Oper Berlin
 la Komische Oper Berlin